Jan Bols ist der Name folgender Personen:

* Jan Bols (Theologe) (1842–1921), belgischer Theologe und Volksliedsammler 
 Jan Bols (Eisschnellläufer) (* 1944), niederländischer Eisschnellläufer